Ваха́ев — чеченская фамилия. Известные носители:
 Вахаев, Алихан (род. 1993) — российский боец смешанных единоборств.
 Вахаев, Мухумат Мовладиевич — российский боец смешанных единоборств.
 Вахаев, Умар (род. 1992) — российский боец смешанных единоборств.
 Вахаев, Хаси Гайтукаевич (1908—1965) — советский партийный и политический деятель.
 Вахаев, Хож-Магомед Хумайдович (род. 1949) — российский политик.